Zavodskoy Rayon kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Zavodski rajon, rajon (distrikt), Minsks stad,

Kazakstan 

 Zavodskoy Rayon (region i Kazakstan), Zjambyl, 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar